Nettelblad är ett svenskt efternamn. Det härstammar från den tyska släkten Nettelbladt och betyder "Nässelblad".

Personer med namnet Nettelblad   
 Anton Nettelblad (1852–1942), militärläkare, överfältläkare och chef för Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse 
 Balzar Nettelbladt (1691–1769), svensk köpman och politiker
 Carl Casper Nettelbladt (1802–1885), riksdagsman och godsägare
 Caspar Nettelbladh (1658–1726), handelsman och riksdagsman
 Christian von Nettelbla (född Nettelbladh, 1696–1775), författare, historiker och jurist
 Folke A. Nettelblad (1958–), frilansskribent och översättare 
 Karin Nettelblad (1957–), översättare och skribent  
 Sven Casper Nettelblad (1725–1780), handelsman, tulltjänsteman och rådman

Se även 
 Nettelbladt